Mužská dvouhra Dubai Tennis Championships 2019 probíhala na přelomu února a března 2019. Do singlové soutěže dubajského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl španělský tenista Roberto Bautista Agut., kterého ve druhém kole vyřadil Nikoloz Basilašvili.

Vítězem se stal druhý nasazený Švýcar Roger Federer, jenž ve finále zdolal řeckou turnajovou pětku Stefanose Tsitsipase po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo jubilejní stý singlový titul na okruhu ATP Tour, když této mety docílil na čtvrtý pokus. Po Jimmym Connorsovi se stal druhým tenistou, jenž tohoto výkonu dosáhl. Američanovi se podařilo stou trofej získat v roce 1983. Na Dubai Tennis Championships Švýcar triumfoval poosmé a soupeři oplatil porážku z lednového Australian Open. V kategorii ATP 500 navýšil vedení dvacátým čtvrtým titulem. 20letý Tsitsipas se následně premiérově posunul do elitní světové desítky jako historicky první takový Řek, když ji uzavíral na 10. místě.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Dubai Tennis Championships 2019